Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2015 (met de officiële naam Generali Open) vond plaats van 3 tot en met 8 augustus. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het enkelspel werd gewonnen door de Duitser Philipp Kohlschreiber. Hij versloeg in de finale de Fransman Paul-Henri Mathieu met 2-6, 6-2 en 6-2.
Het dubbelspel werd gewonnen door Nicolás Almagro en Carlos Berlocq. Zij versloegen in de finale Robin Haase en Henri Kontinen met 7-5, 3-6 en [11-9].

Het toernooi van 2015 trok bijna 40.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel